Sandvig kan henvise til flere stednavne i Danmark og Sydslesvig:
 Sandvig (Svenstrup Sogn) – en bebyggelse i Svenstrup Sogn, Sønderborg Kommune
 Allinge-Sandvig – en bebyggelse og et ejerlav i Allinge-Sandvig Sogn, Bornholms Regionskommune - del af Allinge-Sandvig
 Sandvig (Mern Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Mern Sogn, Vordingborg Kommune
 Sandvig (Havnbjerg Sogn) – et vandareal i Havnbjerg Sogn, Sønderborg Kommune
 Sandvig (Lyksborg) - en strand og bebyggelse i Lyksborg, Sydslesvig
 Sandvig (bugt) - en bugt - sydøst for Haderslev (Q23739906)
 Sandvig (Færøerne) - er også det danske navn for den færøske bygd Sandvík